Pycnodactylus är ett släkte av svampar. Pycnodactylus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pycnodactylus